Jaru steht für:
 Jaru (Fluss), ein Fluss in Brasilien
 Jaru (Rondônia), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Rondônia
 Sechet-iaru, altägyptische Bezeichnung in Kurzform für eine Region in der Duat

Siehe auch:
 Iaru
 Yaru